Агва Сениза има више значења:
 Агва Сениза (Сан Мигел Санта Флор), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Сениза (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику